Frère André se réfère à :

 André van der Bijl dit Frère André, (°1928 - mort en 2022), missionnaire protestant hollandais.
 André Jean dit Frère André, (°1662 - mort en 1753), dominicain et peintre français.
 André Bessette, dit Frère André, (°1845 - mort en 1937), religieux catholique québécois canonisé par le pape Benoît XVI le .
 Le Frère André est un film québécois de Jean-Claude Labrecque (1987), racontant la vie du Frère André (Alfred Bessette), religieux catholique québécois.
La place du Frère-André est une petite place publique du centre-ville de Montréal.

Nom en religion